Anhangarten sind:

 die in Anhang II, Anhang IV und Anhang V der FFH-Richtlinie genannten Arten und 
 die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten.